TOE, sigle formé des lettres T, O et E, peut désigner:
 Target Of Evaluation (Cible d’évaluation) voir Critères communs ; 
 les théâtres d'opérations extérieures, voir Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieurs ;
 l'aéroport international de Tozeur-Nefta, suivant le code AITA des aéroports ;
, la théorie du tout en anglais ;
, une tonne d'équivalent pétrole en anglais (unité d'énergie)
, technologie de carte réseau informatique

Toé est un nom :
 Toé, dessinateur marseillais du 
 Françoise Toé, femme politique burkinabée.